Сарсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Сарсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Сарсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта